

Nederland
 Grote Markt (Almere)
 Grote Markt (Arnhem)
 Grote Markt (Bergen op Zoom)
 Grote Markt (Breda)
 Grote Markt (Den Haag)
 Grote Markt (tramstation)
 Grote Markt (Dordrecht)
 Grote Markt (Goes)
 Grote Markt (Gorinchem)
 Grote Markt (Groningen)
 Grote Markt (Haarlem)
 Grote Markt (Nijmegen)
 Grotemarkt (Rotterdam)
 Grote Markt (Schiedam)
 Groote Markt (Sluis)
 Grote Markt (Zwolle)

België
 Grote Markt (Aalst)
 Grote Markt (Antwerpen)
 Grote Markt (Bergen)
 Grote Markt (Brugge)
 Grote Markt (Brussel)
 Grote Markt (Dendermonde)
 Grote Markt (Halle)
 Grote Markt (Hasselt)
 Grote Markt (Ieper)
 Grote Markt (Izegem)
 Grote Markt (Kortrijk)
 Grote Markt (Leuven)
 Grote Markt (Lier)
Grote Markt (Lokeren)
 Grote Markt (Mechelen)
 Grote Markt (Roeselare)
 Grote Markt (Sint-Niklaas)
 Grote Markt (Tienen)
 Grote Markt (Tongeren)
 Grote Markt (Turnhout)
 Grote Markt (Veurne)

Frankrijk
 Grote Markt (Rijsel), zie Place du Général-de-Gaulle

Polen
 Grote Markt (Krakau)

Roemenië
 Piața Mare (Sibiu)